Do Not Disturb ist der Titel folgender Filme:

 Do Not Disturb, Originaltitel von Bitte nicht stören!, US-amerikanischer Film von Ralph Levy aus dem Jahr 1965
 Do Not Disturb (1999), deutsch-niederländischer Film von Dick Maas aus dem Jahr 1999
 Do Not Disturb (2012), französischer Film von Yvan Attal aus dem Jahr 2012
 Do Not Disturb – Pray for Death, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2013
 Do Not Disturb (Album), ein Studioalbum der britischen Progressive-Rock-Band Van der Graaf Generator aus dem Jahr 2016